A Euroliga Feminina (officalmente FIBA EuroLeague Women) é a principal competição de basquetebol feminino de clubes na Europa .

Ao contrário da Euroliga masculina, a competição é inteiramente organizada pela FIBA Europa.

História 
A competição criada pela FIBA em Setembro de 1958, foi disputada na sua edição inaugural por 10 equipas e atingiu o mesmo sucesso que a competição masculina homóloga.

A equipa bulgara do Slavia Sofia sagrou-se campeã ao bater na final a equipa soviética do Dínamo de Moscovo por 64-40 em casa e vencendo novamente em moscovo por 44-34. O formato de final a duas mãos manteve-se até 1977, quando adoptou o formato de final a uma só mão.

As edições iniciais foram dominadas pela equipa letã do Daugava Riga (então parte da união Soviética) que venceu as 16 finais que disputou entre 1960 e 1977, detendo os recordes de 18 títulos e de 12 vitórias consecutivas.

Na década de 1990 a competição sofreu duas grandes alterações. Primeiro com a introdução do conceito de Final Four em 1992, e depois com a re-nomeação da competição em 1996 quando passou de Taça dos Campeões Europeus de Basquetebol Feminino para Euroliga Feminina.

Formato 
Entre 2004 e 2011 a competição foi disputada por 24 equipas, divididas em 4 grupos de 6 equipas, passando as 4 equipas mais bem classificadas de cada grupo para a fase a eliminar (oitavos de final).Após 2011, tem havido menos candidaturas de clubes à Euroliga, participando apenas cerca de 16 equipas.A fase de grupos passou a conter apenas 2 grupos tipicamente de 8 equipas, passando as 4 equipas mais bem classificadas de cada grupo para a fase a eliminar (quartos de final).

Vencedores

Títulos por país

Títulos por equipa

Ver também
Euroliga

Ligações externas 
 (English) Official website
 (English) Official Facebook page
 (English) EuroLeague history

Ligas de basquetebol
Euroliga
Competições de basquetebol feminino